Оливие Лоран Пиер Рокюс ( произношение) е белгийски тенисист, роден на 18 януари 1981 в Намюр. През 2000 г. печели наградата на ATP за новак на годината. През 2004 г. печели Ролан Гарос на двойки с партньор Ксавие Малис. Той е един от най-ниските тенисисти в света. Най-добрият му резултат на сингъл на турнири от Големия шлем е четвърти кръг на Уимбълдън (2003), Откритото първенство по тенис на САЩ (2004) и Откритото първенство по тенис на Австралия (2005).

Кариера 
Рокюс започва да тренира тенис на шест години заедно с брат си Кристоф, с когото по-късно си партнират на двойки и в отбора на Белгия за Купа Дейвис. Като юноша играе полуфинал на Ролан Гарос и Уимбълдън през 1997 г. Същата година завършва на 11-о място в ранглистата за юноши, а година по-късно - на 19-о. На двойки известно време е партньор на Роджър Федерер и двамата печелят Уимбълдън.

Рокюс става професионалист през 1999 г. През 2000 г. дебютира за Белгия за Купа Дейвис и помага на отбора да се завърне в световната група. Дебютира и на турнир от Големия шлем (Уимбълдън). През юли печели първия си Чалънджър турнир в Остенде, а през септември - първия си турнир от веригата на АТП - в Палермо, като любопитен факт е, че на полуфинала надиграва брат си. Завършва годината с най-предно класиране от всички белгийци. През 2001 г. печели Чалънджъра в Болтън и играе четвъртфинал в Хюстън и Амстердам, а през 2002 г. играе на финала в Копенхаген, на полуфинала в Санкт Пьолтен и на четфъртфинала в Майорка. Година по-късно отново губи финала в Копенхаген и записва три участия на четвъртфинал - на Хамбург Мастърс и в Марсилия и Базел. През 2004 г. играе полуфинал в Мюнхен и четвъртфинал в Санкт Пьолтен. С Ксавие Малис печелят печелят Ролан Гарос и се класират за Мастърс Къп, където отпадат след груповата фаза с една победа и две загуби. Участва и на Олимпиадата в Атина. Следващата му титла на сингъл е от 2005 г. на Чалънджъра в Монс. През тази година играе финал в Окланд, полуфинал в Аделаида, Нотингам и Стокхолм и четвъртфинал в Хале. Достига най-високото си класиране в световната ранглиста - 24-то място в средата на октомври. На двойки с Малис печели титлата в Аделаида. През 2006 г. печели турнира в Мюнхен и Чалънджъра в Орлеан. Играе полуфинал в Окланд и четвъртфинал в Ротердам, Дубай, Хале, Ню Хейвън и Стокхолм. През 2007 г. защитава титлата си в Орлеан и записва финал в Мумбай и четвъртфинал в Доха, Дубай, Бастад. През 2008 г. стига до полуфинал в Загреб.

Класиране в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (13)

Загубени финали на сингъл (6)

Титли на двойки (5)

Загубени финали на двойки (7)

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Профил в ATP
 
 Статистика за Купа Дейвис

Белгийски тенисисти
Родени в Намюр
Хора от провинция Намюр